Приморско-горанска жупанија се налази на западу Хрватске. Обухвата подручје града Ријеке, североисточни део истарског полуострва, Кварнерска острва, Хрватско приморје и Горски котар. Сједиште јој је Ријека, трећи по величини хрватски град.  Према прелиминарним резултатима пописа из 2021. у жупанији је живело 266.503 становника.

Становништво 

Према попису из 2011. у жупанији је живело 296.195 становника.

Према попису становништва из 2001. жупанија је имала 305.505 становника (6,9% укупног становништва Хрватске) са просечном густином насељености од 85 становника/-{km²}-.

Етнички састав је био следећи: Хрвати 84,6%, Срби 4,9%, Италијани 1,2%, Бошњаци 1% и други.

Број становника по пописима

Извор 
 ЦД-ром: „Насеља и становништво РХ од 1857–2001. године“, Издање Државног завода за статистику Републике Хрватске, Загреб, 2005.

Референце

Спољашње везе 

 
 www.rijekadanas.com 

Приморско-горанска жупанија